Edward Eichler - syn Karola Ferdynanda Eichlera.
Aptekarz pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego. Założył Międzyrzecką Wytwórnię Wód Kolońskich i Kwiatowych produkującą wody jaśminowe i różane sprzedawane w całym Królestwie Polskim oraz eksportowane do Francji, Niemiec i Rosji. Uzyskiwały one najwyższe wyróżnienia na pokazach w Warszawie, Moskwie, Wiedniu, Berlinie, Paryżu i Królewcu.

Polscy przedsiębiorcy
Ludzie związani z Międzyrzecem Podlaskim